Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo – chiesa di Brescia
 Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo – chiesa di Castiglione Olona
 Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo – chiesa di Pozzuoli
 Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo – chiesa di Pagani
 Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo – chiesa di Valvasone
 Chiesa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – chiesa di Roma

Pagine correlate 
 Chiesa del Corpo di Cristo